Une aile, dans le domaine de la construction, peut désigner :

 Aile : un des côtés en retour d'angle qui tient au corps d'un bâtiment. On dit aile droite et aile gauche par rapport au bâtiment dont elles sont attenantes et non pas à la personne qui les regarde. On appelle aussi ailes les bas côtés d'une église ;
 Aile de pont : évasement que l'on pratique aux deux extrémités pour en rendre les issues plus commodes ;
 Aile de lucarne : voir jouée ;
 Aile de cheminée : partie du mur de dossier qui est visible de chaque côté du tuyau.

Références 

Élément de construction